Borromäum bzw. Borromaeum heißen:
 Collegium Borromaeum (Freiburg im Breisgau), Priesterseminar in Freiburg im Breisgau
 Collegium Borromaeum Münster, Priesterseminar in Münster
 Privatgymnasium Borromäum, Privatgymnasium in Salzburg
 Schülerhort Borromäum, in Ellwangen (Jagst)
 Altes Borromäum, Bau in Salzburg, siehe Neues Mozarteum